Отто-Юрях () — топоним (основной тип: потамоним) в России якутского происхождения. В основе географический термин , со значением «речка», «ручей».

 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°11' с. ш. 119°08' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°55' с. ш. 146°22' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°52' с. ш. 138°41' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°32' с. ш. 127°42' в. д..
 Отто-Юрях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°02' с. ш. 130°16' в. д..
 Отто-Юрях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 60°15' с. ш. 130°59' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°27' с. ш. 117°40' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°44' с. ш. 130°27' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°47' с. ш. 118°40' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°56' с. ш. 144°56' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°23' с. ш. 131°54' в. д..
 Отто-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°17' с. ш. 130°55' в. д..
 Отто-Юрях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°29' с. ш. 131°51' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттох-Юрях
 Оттох-Юряге